Marta Torrejón Moya, plus connue comme Marta, née le  à Mataró (province de Barcelone, Espagne), est une footballeuse internationale espagnole qui joue au poste de défenseuse avec le FC Barcelone et l'équipe d'Espagne. Elle est la sœur du footballeur Marc Torrejón.

Biographie 
Marta Torrejón joue avec le RCD Espanyol de 2001 à 2013, tout d'abord dans les catégories juniors, puis en équipe première à partir de 2004.

En 2013, elle rejoint le FC Barcelone, club avec lequel elle remporte deux titres de champion consécutifs.

Elle participe avec la sélection espagnole à la Coupe du monde féminine 2015 organisée au Canada. Lors du mondial, elle joue trois matchs : contre le Costa Rica, le Brésil, et la Corée du Sud.

Statistiques 

 3 matchs inconnus en 2005-06. (J 13,19,20)

Palmarès 

  Espanyol Barcelone
 Championnat d'Espagne : 2006
 Coupe d'Espagne : 2006, 2009, 2010 et 2012
  FC Barcelone
 Ligue des champions : 2021
 Championnat d'Espagne : 2014, 2015, 2020 et 2021
 Coupe d'Espagne : 2014, 2017, 2018, 2020 et 2021
 Supercoupe d'Espagne : 2020

Références

Liens externes 

Naissance à Mataró
Naissance en février 1990
Footballeuse internationale espagnole
Joueuse du RCD Espanyol
Joueuse du FC Barcelone
Vainqueur de la Ligue des champions féminine de l'UEFA